Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 1990 прошла в Цюрихе 12 декабря 1987 года. В группу 4 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: ФРГ, Нидерланды, Уэльс, Финляндия. Матчи в группе 4 прошли с 31 августа 1988 года по 15 ноября 1989 года.

Победитель группы, Нидерланды, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 1990 года. ФРГ на пару с Англией показала лучший результат среди сборных, занявших второе место (в группах по 4 сборные), и также смогла квалифицироваться на «мундиаль».

Результаты

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

Бомбардиры  
Забито 29 голов за 12 матчей (2,42 гола за матч).

4 гола

 Руди Фёллер

2 гола

 Джон Босман
 Мика Липпонен

 Лотар Маттеус
 Андреас Мёллер

 Карл-Хайнц Ридле

1 гол

 Марко ван Бастен
 Рууд Гуллит
 Вим Кифт
 Рональд Куман
 Эрвин Куман

 Грам Рутьес
 Макольм Аллен
 Марк Боуэн
 Дин Сондерс
 Миксу Паателайнен

 Кари Укконен
 Юрген Клинсман
 Пьер Литтбарски
 Томас Хесслер

Ссылки  
 Allworldcup

1988 год в футболе
1989 год в футболе
Отборочный турнир